Schahinjan (, , Schaginjan) ist ein armenischer Familienname folgender Personen:

 Arscham Schahinjan (1918–2004), armenischer Bildhauer
 Artasches Lipariti Schahinjan (1907–1978), armenisch-sowjetischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Hrant Schahinjan (1923–1998), sowjetischer Turner
 Marietta Sergejewna Schaginjan (1888–1982), sowjetische Schriftstellerin
 Sargis Schahinjan (* 1995), armenischer Fußballspieler